Суперкубок Литви з футболу 2009 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 31 травня 2009 року між чемпіоном Литви Екранасом та володарем кубка Литви Судувою.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на lfe.lt
 Матч на almis.sritis.lt 

2009
Литва